SM U-74 – niemiecki okręt podwodny typu UE I z okresu I wojny światowej
 SM U-74 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej SM UC-34; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-74

Zobacz też 
 U-74

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich